Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Stephanie Rehe che ha battuto in finale Camille Benjamin 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Stephanie Rehe (Campionessa)
 Gigi Fernández (terzo turno)
 Anne Minter (secondo turno)
 Terry Phelps (secondo turno)
 Elly Hakami (quarti di finale)
 Melissa Gurney (terzo turno)
 Michelle Torres (secondo turno)

 Camille Benjamin (finale)
 Kathrin Keil (terzo turno)
 Stephanie Rehe (semifinali)
 Vicki Nelson-Dunbar (secondo turno)
 Louise Field (primo turno)
 Beth Herr (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1987